Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 1999 года — 58-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала 

|}

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 1999
 Первая лига Латвии по футболу 1999
 Вторая лига Латвии по футболу 1999

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте home.lv

1999
Футбол в Латвии в 1999 году